Protectoconorca arnoldii är en ringmaskart som först beskrevs av Lommerzheim 1979.  Protectoconorca arnoldii ingår i släktet Protectoconorca och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
arnoldii